Arkel kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Argel (ort i Armenien), Kotajk,

Nederländerna 

 Arkel (ort i Nederländerna), Zuid-Holland, Gemeente Giessenlanden, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar